Цацакой — покинутый аул в Чеберлоевском районе Чечни.
 Цацакой — гора в Ботлихском районе Дагестана.
 Цацакой — чеченский тайп.

См. также 
 Цацака — аул в Ботлихском районе Дагестана.